Лоренсана (; в галисийском варианте ) — испанский топоним и фамилия. Известные носители:

  (род. 1948) — филиппинский военный и политический деятель. 
 Лоренсана-и-Бутрон, Франсиско Антонио де (1722—1804) — испанский кардинал, в 1794—1797 годах — Великий инквизитор.
 Гарсия Лоренсана, Хуанин (род. 1977) — испанский гандболист и тренер.
 Унсуэта Лоренсана, Херардо, более известный под именем Эраклио Сепеда (1937—2015) — мексиканский писатель, поэт и политик.

Топонимы 
 Лоренсана — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.

См. также 
 Лоренцана